Stephens puede referirse a:

 Stephens, apellido.
 Edit Layard Stephens (1884-1966), botánica sudafricana. Abreviatura: .
 James Francis Stephens (1792 - 1852), entomólogo y naturalista inglés. Abreviatura: .
 Stephens, municipio en Arkansas, Estados Unidos.